Ваншейдт — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ваншейдт, Алексей Александрович (1888—1966) — советский учёный в области органической химии и высокомолекулярных соединений, лауреат Сталинской премии.
 Ваншейдт, Всеволод Александрович (1890—1982) — советский учёный-кораблестроитель, специалист в области судовых двигателей, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.